Jean-François Périer-Têtedoie dit Jeff, né le , est un restaurateur français (le Café Terroir à Lyon). Il a mené dans son enfance une carrière artistique en tant que comédien et interprète, lors de son rôle au Casino de Paris dans le conte musical du Petit Prince, adapté du livre éponyme, dans lequel il interprétait le rôle du Petit Prince.

Parcours 
Jeff s'intéresse tôt au chant, dès ses 7 ans, et participe à de nombreuses chorales dont Les Petits Chanteurs de Lyon en tant que soliste soprano ou la Chorale de Saint-Jean, de l'Opéra de Lyon.

Il joue aussi de la guitare et du piano.

Il est blond aux yeux bleus  comme le héros du livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Il a, avant ce rôle, vécu rue Saint-Exupéry, à Lyon, en face de la maison où est né l'auteur du célèbre ouvrage.

Il fait son apprentissage gastronomique dès son enfance, inspiré par son père le chef étoilé Christian Têtedoie. Après avoir officié à Shanghai (en 2012, directeur du restaurant-école de l’Institut Paul Bocuse) il est revenu à Lyon où il a ouvert son propre restaurant avec un ami d'enfance.

Apparitions

En tant que chanteur 
Il a chanté avec Jessye Norman pour l'Orchestre National de Lyon, fin 2000.
Il a aussi interprété Carmina Burana pendant l'été 2001, à l'auditorium de Lyon. On l'a entendu aussi dans la symphonie n°3 de Mahler fin 2001.

À la télévision 
En 2003, il a joué le rôle de Guillaume dans la série L'Instit (saison 9 - épisode 2 Privé d'École - réalisé par Jean Sagols) aux côtés de Gérard Klein et de Jeanne Mas.

Notes et références

Liens externes 
 Planète Jeff Son site officiel 
 site de Daniel Lavoie Une entrevue avec Jeff et Daniel Lavoie au sujet du Petit Prince

Personnalité française liée au secteur de la gastronomie
Acteur français de télévision
Chanteur français du XXIe siècle
Naissance à Lyon
Naissance en novembre 1988